Fritz Heider – psicologo austriaco
 Karl Heider – zoologo austriaco
 Paul Heider – religioso austriaco